een softwareontwikkelaar
 iemand die een tijdsplan voor een reeks gebeurtenissen opstelt voor bijvoorbeeld een beurs, een concert of theatervoorstelling; zie ook: programma (tijd)
 programmeur (cultuur): iemand die de inhoud van het programma van een concertzaal, een theater of een festival bepaalt

 
Software engineering
ICT-beroep